Yeşilköy (türkisch: „grünes Dorf“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
 Yeşilköy, Viertel des Istanbuler Stadtteils Bakırköy, Standort des Flughafens Istanbul-Atatürk

 Yeşilköy (Haymana), Stadt im Landkreis Haymana der Provinz Ankara
 Yeşilköy (Yumurtalik), Stadt im Landkreis Yumurtalık der Provinz Adana

 Yeşilköy (Bingöl), Dorf in der Provinz Bingöl (Provinz)
 Yeşilköy (Bolu), Dorf in der Provinz Bolu (Provinz)
 Yeşilköy (Borçka), Dorf im Landkreis Borçka der Provinz Artvin
 Yeşilköy (Çanakçı), Dorf im Landkreis Çanakçı der Provinz Giresun
 Yeşilköy (Çine), Dorf im Landkreis Çine der Provinz Aydın (Provinz)
 Yeşilköy (Finike), Dorf im Landkreis Finike (Landkreis) der Provinz Antalya
 Yeşilköy (Hopa), Dorf im Landkreis Hopa der Provinz Artvin
 Yeşilköy (İvrindi), Dorf im Landkreis İvrindi der Provinz Balıkesir (Provinz)
 Yeşilköy (Karacasu), Dorf im Landkreis Karacasu der Provinz Aydın
 Yeşilköy (Kaş), Dorf im Landkreis Kaş der Provinz Antalya
 Yeşilköy (Kizilcahamam), Dorf im Landkreis Kızılcahamam der Provinz Ankara
 Yeşilköy (Kumluca), Dorf im Landkreis Kumluca (Antalya) der Provinz Antalya
 Yeşilköy (Söke), Dorf im Landkreis Söke der Provinz Aydın
 Yeşilköy (Tavas), Dorf in der Provinz Denizli
 Yeşilköy (Tefenni), Dorf im Landkreis Tefenni der Provinz Burdur (Provinz)

 Agios Andronikos/Yeşilköy, türkischer Name des zypriotischen Dorfes Agios Andronikos